Урожайное сельское поселение — муниципальное образование в составе Озинского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Белоглинный. На территории поселения находятся 4 населённых пункта — 1 посёлок, 3 села .

Население

Состав сельского поселения

Реки 
На территории муниципального образования протекают реки: Солянка, Верхняя Солянка, Средняя Солянка.

Ссылки 
 http://ozinki.sarmo.ru/

Примечания 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Озинского района